Unorthodox Jukebox, studioalbum van Bruno Mars
 Unorthodox (miniserie), Netflixserie